ncx – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Puebla centrale